Nositelé příjmení Nedvěd jsou tyto významné osoby:

 František Nedvěd (rozcestník) – více osob
 Jan Nedvěd (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Nedvěd (1944) (1944–2019) – český hokejista, otec Petra a Jaroslava
 Jaroslav Nedvěd (* 1969) – český hokejista, bratr Petra a syn Jaroslava
 Jiří Nedvěd (* 1985) – český podnikatel a politik
 Karel Nedvěd – český atlet, účastník LOH 1900
 Karel Nedvěd (lední hokejista) – český lední hokejista
 Milan Nedvěd (* 1978) – český grafický designér, knižní úpravce a typograf
 Miroslav Nedvěd (* 1954) – český bubeník
 Pavel Nedvěd (* 1972) – český fotbalista
 Petr Nedvěd (* 1971) – český hokejista, bratr Jaroslava a syn Jaroslava
 Richard Nedvěd (1982) – komik, kouzelník a příležitostný herec
 Vladimír Nedvěd (1917–2012) – český generál a letec
 Vladimír Nedvěd (politik) (* 1953) – český a československý bezpartijní politik z Mladoboleslavska, poslanec FS za normalizace
 Vojtěch Nedvěd (* 1977) – český zpěvák a písničkář, syn Františka a synovec Jana
 Zdeněk Nedvěd (1945) – český hokejista
 Zdeněk Nedvěd (* 1975) – český hokejista

 ženská varianta s přechýlením
 Marta Nedvědová – česká sportovní střelkyně, mistryně Evropy a olympionička
 Marie Nedvědová (* 1956) – česká politička a právnička, poslankyně KSČM
 Veronika Nedvědová (* 1962) – česká politička ODS
 Zdenka Nedvědová-Nejedlá (1908–1998) – česká odbojářka a lékařka, dcera Zdeňka Nejedlého

Související články 
 Medvěd (rozcestník)

Česká příjmení